Hershkovitz ist der Familienname folgender Personen:

 Israel Hershkovitz (* 1950), israelischer Anthropologe
 Philip Hershkovitz (1909–1997), US-amerikanischer Mammaloge
 Shmuel Hershkovitz, Geburtsname von Sammy Ofer (1922–2011), israelischer Unternehmer